Street Hassle — восьмой сольный студийный альбом американского музыканта Лу Рида, выпущенный в феврале 1978 года на лейбле Arista Records. Спродюсировали альбом сам Рид и Ричард Робинсон. Это первый коммерческий поп-альбом, записанный при помощи технологии бинауральной записи. Street Hassle сочетает в себе концертные (с наложением) и студийные записи.

Производство 
Все песни на Street Hassle были написаны Ридом, включая трек «Real Good Time Together», который восходит к его временам в качестве участника Velvet Underground. Студийные треки были записаны в Нью-Йорке, а концертные записи — в Мюнхене и Людвигсхафене, в Западной Германии. В отличие от большинства «живых» альбомов, во время записи концерта звуки аудитории полностью заглушены.

Брюс Спрингстин внёс неуказанный в титрах spoken-word-вокал в части «Slipaway» «Street Hassle», сославшись на свой собственный альбом Born to Run в последней строке «Tramps like us, we were born to pay» (). В то время певец терпел трёхлетний вынужденный перерыв в выпуске какой-либо своей работы из-за юридических споров со своим бывшим менеджером, хотя он был в процессе написания и записи музыки для своего грядущего альбома Darkness on the Edge of Town, который будет выпущен в июне 1978 года. Возможно Спрингстину не приписали его участие в примечаниях к Street Hassle из-за его продолжающихся судебных тяжб.

Бинауральная запись 
Запись Street Hassle примечательна тем, что Рид и его сопродюсер решили использовать экспериментальную технику размещения микрофона, называемую бинауральной записью. При бинауральной записи в студии размещаются два микрофона, которые пытаются имитировать стереозвук фактического пребывания в комнате с исполнителями/инструментами. В случае записи сессий и концертов, которые составляли Street Hassle, звукоинженеры использовали манекен-голову с микрофоном, имплантированным в каждое ухо. Бинауральные записи обычно эффективны только тогда, когда пользователь слушает альбом через наушники, и обычно не транслируются правильно через стереодинамики.

Специальная бинауральная система записи Рида была разработана Манфредом Шунке из немецкой компании Delta Acoustics; Шунке считается звукорежиссёром на Street Hassle Рид продолжит использовать бинауральный стиль записи ещё на двух релизах: концертном альбоме 1978 года Live: Take No Prisoners и на студийном альбоме 1979 года The Bells.

Песни и композиции 
Как это часто бывало на ранних сольных альбомах Рида, Street Hassle содержал песню, первоначально написанную во времена пребывания Рида в Velvet Underground — в данном случае «Real Good Time Together», которая ранее была выпущена в 1974 году на 1969: The Velvet Underground Live. Песня «Dirt» якобы о его бывшем менеджере Деннисе Каце.

AllMusic написал, что «заглавная версия, поэтическая поэма из трёх частей о жизни на улицах Нью-Йорка, является одним из самых смелых и волнующих моментов сольной карьеры Рида». Биограф Энтони ДеКёртис описывает альбом как в значительной степени мотивированный и представляющий конец трёхлетних отношений Рида с Рэйчел Хамфрис, женщиной-трансгендером, которая, как полагают, умерла от СПИДа в 1990 году и была похоронена на скудельнице острова Харт в Бронксе. ДеКёртис резюмирует заглавный трек как «что-то вроде реквиема по отношениям Рида и Рэйчел». В 1979 году Микал Гилмор в описании для заголовка Rolling Stone назвал Рэйчел «смыслом существования» всего альбома.

Отзывы критиков 

Альбом получил преимущественно положительные отзывы критиков. Том Карсон из Rolling Stone описал альбом как «признание неудачи, превращающейся в ошеломительный и сверкающий триумф — лучший сольный альбом Лу Рида». Роберт Кристгау из The Village Voice встретил альбом более прохладно, отметив, что «несмотря на глубину материала, продакшн альбома сбивает с толку, его цинизм не вызывает интереса, а самореференции предвзяты». В ретроспективном обзоре AllMusic отметил, что, хотя «время увеличило свои недостатки», Street Hassle был «всё ещё одним из самых мощных и убедительных альбомов [Рида], выпущенных в 1970-х, и слишком личным и трогательным, чтобы его игнорировать».

Список композиций 
Все песни написаны Лу Ридом.

Сторона 1
 «Gimmie Some Good Times» — 3:15
 «Dirt» — 4:43
 «Street Hassle» — 10:53
 A. «Waltzing Matilda» — 3:20
 B. «Street Hassle» — 3:31
 C. «Slipaway» — 4:02

Сторона 2
 «I Wanna Be Black» — 2:55
 «Real Good Time Together» — 3:21
 «Shooting Star» — 3:11
 «Leave Me Alone» — 4:44
 «Wait» — 3:13

Участники записи 
Сведения взяты из буклета Street Hassle.
 Лу Рид — гитара, бас-гитара, фортепиано, вокал
 Стюарт Генрих — гитара в «Street Hassle», бэк-вокал в «Leave Me Alone»
  — фортепиано в «I Wanna Be Black» и «Shooting Star»
 Марти Фогель — саксофон
 Стив Фридман — бас-гитара в «Leave Me Alone»
 Джеффри Росс — соло-гитара, бэк-вокал на живых записанных треках (в титрах не указан)
 Майкл Сучорский — ударные
 Арам Шефрин — 
  — бэк-вокал
 Джо’Анна Камерон — бэк-вокал
 Анджела Ховард — бэк-вокал
 Кристин Уилтшир — бэк-вокал
 Брюс Спрингстин — spoken word в «Street Hassle: Slipaway» (не указан в примечаниях к обложке)
Производственный персонал
 Лу Рид — продюсер; микширование
 Ричард Робинсон — продюсер
 Род О’Брайен — звукорежиссёр; микширование
 Манфред Шунке — звукорежиссёр концертных записей
 Хайнер Фриес — звукорежиссёр концертных записей
 Грей Рассел — помощник звукорежиссёра
 Грегг Карузо — помощник звукорежиссёра
  — мастеринг в

Позиция в чартах

Еженедельные чарты

См. также 
 Бинауральная запись

Примечания 

Альбомы Лу Рида
Альбомы, спродюсированные Лу Ридом
Альбомы Arista Records